Monnières kan syfta på:
 Monnières, Jura
 Monnières, Loire-Atlantique